American Pie pode ser:

American Pie (canção), uma canção escrita e gravada por Don McLean em 1971 e regravada por Madonna em 2000.
American Pie (álbum), um álbum de 1971 do cantor Don McLean.
American Pie (franquia)
American Pie (filme), um filme americano de 1999, e as sequências:
 American Pie 2, (2001)
 American Wedding, (2003) também intitulado American Pie: The Wedding na Europa e Austrália.
 American Pie Presents: Band Camp, (2005) (spin-off).
 American Pie Presents: The Naked Mile, (2006) (spin-off).
 American Pie Presents: Beta House, (2007) (spin-off).
 American Pie Presents: The Book of Love, (2009) (spin-off).
 American Pie Presents: Hole In One, (2010) (spin-off).
 American Pie 4: American Reunion, (2012)

Desambiguação